Het Engelse woord voor ketel, een voorwerp om vloeibare stoffen in te verwarmen
 Cauldron (band), een muziekgroep uit Canada
 Cauldron (computerspel), een computerspel uit 1985
 Cauldron (computerspelbedrijf), een computerspelontwikkelaar uit Slowakije
 Cauldron (Fifty Foot Hose), een album uit 1968 van Fifty Foot Hose
 Cauldron (Jack McDevitt), een sciencefictionboek van Jack McDevitt
 Cauldron (Larry Bond), een boek uit 1993 van Larry Bond
 Cauldron (Ruins), een album uit 2008 van Ruins
 Cauldron (Shackled City), een fictieve stad
 The Cauldron, een Brits tijdschrift